José Manuel Fernández puede referirse a:

 José Manuel Fernández García (1946-2008), futbolista y dirigente deportivo español.
 José Manuel Fernández Gutiérrez (1964-), gaitero español.
 José Manuel Fernández Reyes (1989-), futbolista español.
 José Manuel Fernández Santiago (1958-), abogado y político español.
 José Manuel Fernández Sobrino (1936-), escritor y periodista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández